Ибраима Сиссе (; ) — французский футболист малийского происхождения, защитник клуба «Шальке 04».

Клубная карьера 
Сиссе — воспитанник клубов «Шатору» и бельгийского «Гента». 9 декабря 2021 года в поединке Лиги конференций против эстонской «Флоры» Ибраима дебютировал за основной состав последних. 14 января 2022 года в матче против «Кортрейка» он дебютировал в Жюпиле лиге. 

Летом 2022 года Сиссе перешёл в немецкий «Шальке 04», подписав контракт на 4 года.

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Мали
Игроки ФК «Гент»